Vida
 Organismo
 Órgão (anatomia)
 Biologia

Por extensão 
 Química orgânica — divisão da química
 Composto orgânico — substâncias químicas, e seus derivados, que contêm na sua estrutura o elemento carbono e ligações covalentes C-H
 Agricultura orgânica — sistemas sustentáveis de agricultura que não permitem o uso de produtos químicos sintéticos prejudiciais para a saúde humana e para o meio ambiente, nem de organismos geneticamente modificados
 Arquitetura orgânica — escola da arquitetura moderna influenciada pelas ideias de Frank Lloyd Wright
 Lei orgânica — espécie normativa